Vinteruniversiaden 1968 hölls Innsbruck, Tyrolen, Österrike under perioden 21-28 januari 1968.

Sporter 
 Alpin skidåkning
 Backhoppning
 Hastighetsåkning på skridskor
 Ishockey
 Konståkning
 Längdskidåkning
 Nordisk kombination

1968 i Österrike
Internationella sportevenemang i Österrike
Sportåret 1968
1968
Utbildningsåret 1968
Sportevenemang i Innsbruck
Innsbruck under 1900-talet